Hospital Británico, el término puede hacer referencia a:

Hospital Británico (1844), hospital argentino, en Buenos Aires.
Hospital Británico (1857), hospital uruguayo.

Otros similares 
Sanatorio Británico (1924), sanatorio argentino, en Rosario, provincia de Santa Fe.